Иранский фаджр Интернешнл по Бадминтон - международный открытый турнир, который проводится в Тегеран, Иран.

Iran Fajr International Challenge

1991

1992

1993

1995

1996

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2018

2019

2020

All Medals (1991-2020)

Примечания

Ссылки 
 Badminton World Federation (BWF)

Литература 

Бадминтон